Гран-при Великобритании 1976 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1976 года. Автогонки прошли 18 июля 1976 года на трассе Брэндс-Хэтч.

На этом этапе к участникам чемпионата присоединились Дивина Галица, выступавшая на частном «Сёртисе», и Майк Уайлдс на «Шэдоу». Команда RAM выставила на гонку два «Брэбема» под управлением Боба Эванса и Леллы Ломбарди (этот Гран-при стал единственным в истории Формулы-1, в котором принимали участие две женщины). Кроме того, в «Энсайн» вернулся оправившийся от травм Крис Эймон.

Квалификацию выиграл Ники Лауда, следом за которым расположились Джеймс Хант и Марио Андретти. Старт выиграл Лауда, но его напарник по команде Регаццони, обошедший с четвёртого стартового места двух соперников, попытался обогнать австрийца. Две «Феррари» столкнулись и Регаццони развернуло на трассе. Шедший следом Хант врезался в машину швейцарца и его «Макларен» взлетел в воздух с разбитой подвеской. Ещё одним участником аварии стал Жак Лаффит, также столкнувшийся с «Феррари». Гонка была остановлена.

На повторный старт Хант, Регаццони и Лаффит вышли на запасных автомобилях. Лауда выиграл повторный старт, в то время как в задних рядах из-за столкновений сошли Ханс-Йоахим Штук и Гай Эдвардс. В середине гонки на машине Лауды возникли проблемы с переключением передач, и на 45 круге в лидеры вышел Джеймс Хант. Англичанин довёл гонку до победы, но после финиша был дисквалифицирован за использование запасного автомобиля. Аналогичная дисквалификация была применена к заменившим свои автомобили Клею Регаццони и Жаку Лаффиту.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании